Vossenberg (Baarle-Hertog), een motte ten westen van Ginhoven in de Belgische gemeente Baarle-Hertog
Vossenberg (Gemert-Bakel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gemert-Bakel
Vossenberg (Gilze en Rijen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gilze en Rijen
Vossenberg (Helmond), een buurt in de Nederlandse stad Helmond
Vossenberg (landgoed), een landgoed beheerd door Het Drentse Landschap
Vossenberg (Midden-Groningen), een voormalig gehucht in de Nederlandse gemeente Midden-Groningen
Vossenberg (Tilburg), een bedrijventerrein bij Tilburg

Vossenberg, een motte in Beekdaelen

Personen
Diana van de Vossenberg, een Nederlandse artdirector, onder andere van de film Naar de Klote!
Ladislas Segers, een Belgische missionaris in Canada, die veel krantenartikelen schreef en deze consequent ondertekende met Vossenberg. Dit leverde hem de bijnaam Pater Vossenberg op.